Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2006 si concluse con la vittoria di Florida contro UCLA.

Joakim Noah di Florida fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

Atlanta Regional

Oakland Regional

Minneapolis Regional

Washington, D.C. Regional

Tabellone

Atlanta Regional

Oakland Regional

Minneapolis Regional

Washington, D.C. Regional

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Billy Donovan
Vice-allenatori: Donnie Jones, Anthony Grant, Larry Shyatt

Premi NCAA
Naismith College Player of the Year: J.J. Redick, Duke Blue Devils
John R. Wooden Award: J.J. Redick, Duke Blue Devils
Oscar Robertson Trophy: J.J. Redick, Duke Blue Devils e Adam Morrison, Gonzaga Bulldogs
Adolph Rupp Trophy: J.J. Redick, Duke Blue Devils
NABC Player of the Year: Adam Morrison, Gonzaga Bulldogs
AP Player of the Year: J.J. Redick, Duke Blue Devils
Pete Newell Big Man Award: Glen Davis, LSU Tigers
NABC Defensive Player of the Year: Shelden Williams, Duke Blue Devils
Frances Pomeroy Naismith Award: Dee Brown, Illinois Fighting Illini
Most Outstanding Player: Joakim Noah, Florida Gators
NCAA All-Americans First Team:
 C - Shelden Williams, Duke Blue Devils
 F - Adam Morrison, Gonzaga Bulldogs
 G - J.J. Redick, Duke Blue Devils
 G - Brandon Roy, Washington Huskies
 G - Randy Foye, Villanova Wildcats
NCAA All-Americans Second Team:
 F - P.J. Tucker, Texas Longhorns
 F - Rudy Gay, Connecticut Huskies
 F - Leon Powe, California Golden Bears
 F - Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
 G - Dee Brown, Illinois Fighting Illini
 G - Rodney Carney, Memphis Tigers
 G - Allan Ray, Villanova Wildcats
Naismith College Coach of the Year: Jay Wright, Villanova Wildcats
Henry Iba Award: Roy Williams, North Carolina Tar Heels
NABC Coach of the Year: Jay Wright, Villanova Wildcats
AP Coach of the Year: Roy Williams, North Carolina Tar Heels
Chip Hilton Player of the Year Award: Gerry McNamara, Syracuse Orange
Clair Bee Coach of the Year Award: Jim Larrañaga, George Mason Patriots
Legends of Coaching Award: Jim Boeheim, Syracuse Orange

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Campionato di pallacanestro NCAA Division I